Odensvi distrikt kan syfta på:

Odensvi distrikt, Småland
Odensvi distrikt, Västmanland

Se även
Odensvi församling
Odensvi socken